2012 se poate referi la:

2012, an din calendarul gregorian
2012, film SF din 2007

Vezi și
 Fenomenul 2012